José Mendoza (voetballer), Salvadoraans voetballer
 José Mendoza (wielrenner), Venezolaans wielrenner